Hewenegg bezeichnet:
 Höwenegg, Basaltkegel im Hegau in Baden-Württemberg
 Burg Hewenegg, abgegangene Burg bei Immendingen im Landkreis Tuttlingen in Baden-Württemberg
 Burgrest Hewenegg, Burgrest der Vorburg von Burg Hewenegg bei Immendingen im Landkreis Tuttlingen in Baden-Württemberg